

VСписок